Кромпець — українське прізвище. Відомі носії:
 Кромпець Наталія Ярославівна — українська спортсменка (маунтенбайк). Майстер спорту України (2005), майстер спорту міжнарадного класу (2008).

Примітки